De Parankylosauria zijn een groep ornithischische dinosauriërs die behoren tot de Ankylosauria.

In 2021 werd in het kader van de beschrijving van Stegouros vastgesteld dat die soort een vroegste aftakking vormde binnen de Ankylosauria. Een klade  Parankylosauria werd door Sergio Soto-Acuña, Alexander O. Vargas, Jonatan Kaluza, Marcelo A. Leppe, Joao F. Botelho, José Palma-Liberona, Carolina Simon-Gutstein, Roy A. Fernández, Héctor Ortiz, Verónica Milla, Bárbara Aravena, Leslie M.E. Manríquez, Jhonatan Alarcón-Muñoz, Juan Pablo Pino, Christine Trevisan, Héctor Mansilla, Luis Felipe Hinojosa, Vicente Muñoz-Walther en David Rubilar-Rogers benoemd en gedefinieerd als de groep die bestaat uit Stegouros en alle soorten die nauwer verwant zijn aan Stegouros dan aan Ankylosaurus. De naam betekent "naast de Ankylosauria". Daarmee werd overigens niet bedoeld dat het geen Ankylosauria zouden zijn of dat het om een omvattender groep ging.

Behalve uit Stegouros bestaat de klade uit Kunbarrasaurus en Antarctopelta. Ook Minmi, mits geldig, kan ertoe behoren. Het betreft vrij kleine gepantserde plantenetende soorten uit het Krijt van Gondwana. Stegouros heeft een speciaal staartwapen, de "macuahuitl", en het kan zijn dat de andere leden dit ook bezaten.

De Parankylosauria zijn de zustergroep van de Euankylosauria en moeten zich dan al in de Jura hebben afgesplitst.

Het volgende kladogram toont de evolutionaire stamboom volgens de studie uit 2021.

Literatuur
Soto-Acuña, Sergio; Vargas, Alexander; Kaluza, Jonatan; Leppe, Marcelo; Botelho, Joao; Palma-Liberona, José; Gutstein, Carolina; Fernández, Roy; Ortiz, Hector; Milla, Verónica; Aravena, Bárbara e.a., 2021, "Bizarre tail weaponry in a transitional ankylosaur from subantarctic Chile". Nature

Ankylosauria